Sant'Angelo har flere betydninger:

 Sant'Angelo a Cupolo,
 Sant'Angelo a Fasanella, en by i Campania, Italien
 Sant'Angelo a Scala, en by i Campania, Italien
 Sant'Angelo all'Esca, en by i Campania, Italien
 Sant'Angelo d'Alife, en kommune i den italienske provins Caserta i Campania
 Sant'Angelo dei Lombardi, en by i Campania, Italien
 Sant'Angelo del Pesco,
 Sant'Angelo di Brolo, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Sant'Angelo di Piove di Sacco,
 Sant'Angelo Le Fratte,
 Sant'Angelo in Lizzola,
 Sant'Angelo in Pontano,
 Sant'Angelo in Vado,
 Sant'Angelo Limosano,
 Sant'Angelo Lodigiano,
 Sant'Angelo Lomellina,
 Sant'Angelo Muxaro,
 Sant'Angelo Romano,

Se også 

 Castel Sant'Angelo